Лестер — европейское фамилия, имя и топоним.

Известные носители фамилии 
  (род. 1973) — новозеландский игрок в регбилиг в составе клуба Австралийской регбийной лиги «Окленд Уорриорз», брат Стюарта Лестера.
  (род. 1982) — австралийский игрок в боулз, серебряный медалист Чемпионата мира на открытом воздухе в тройках и четвёрках (2016).
  (1724—1802) — британский торговец и политик, член Палаты общин (1790—1796).
  — американский нейробиолог, профессор Калифорнийского технологического института (с 1983), член Американской академии искусств и наук (с 2006).
  (род. 1977) — австралийский игрок в регбилиг, финалист Национальной регбийной лиги в составе клуба «Буллдогз» (1998).
  (1914—1993) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Грин-Бэй Пэкерз».
  (1940—2006) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Денвер Бронкос».
  (род. 1978) — новозеландский предприниматель и политик, мэр Веллингтона (2016—2019).
 Лестер, Джастин (1983) — американский борец, чемпион Панамериканских игр по греко-римской борьбе в весе до 66 кг (2007).
  (1891—1916) — американский боксёр, чемпион Австралии в тяжёлом весе (1911).
  (1910—1995) — американский комик, ведущий первой вечерней комедийной телепередачи-варьете Broadway Open House (1950—1951).
  (род. 1932) — британский политик, член Палаты общин (1974—1997).
  (род. 1958) — австралийская софтболистка, бронзовая медалистка летних Олимпийских игр (1996).
  (род. 1982) — ирландский футболист, полуфиналист Кубка Ирландии в составе клуба «Дроэда Юнайтед» (2004).
  (род. 1984) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клубов «Бостон Ред Сокс» (2007, 2013) и «Чикаго Кабс» (2016).
  (1824—1892) — американский юрист и политик, член Палаты представителей КША (1864—1865), генеральный прокурор штата Джорджия (1890—1892).
  (1939—2018) — американский детский писатель и музыкант, лауреат премии Boston Globe и Horn Book за иллюстрированную книгу (1995).
 Лестер, Дэниел — австралийский пловец, чемпион Океании в плавании на 100 м баттерфляем, в эстафетах 4×100 м вольным стилем и комплексным плаванием (2012).
  (род. 1947) — британский гребец, участник летних Олимпийских игр (1960).
  (1953—2016) — австралийская художница, лауреат Премии Арчибальда (1998).
  (1904—1946) — британский теннисист, полуфиналист Международного турнира по теннису на траве (1926).
 Лестер, Кэтрин Пола (более известна как Кэтрин Демилль; 1911—1995) — американская актриса канадского происхождения.
  (род. 1955) — американский карикатурист, лауреат премий Национального общества карикатуристов за иллюстрации для книги (2000, 2006, 2008, 2010) и рекламы (2004).
  (род. 1946) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Лестер, Марк (род. 1958) — английский актёр.
  — американский физикохимик, лауреат Премии Герберта Бройды Американского физического общества (2019).
  — новозеландский яхтсмен, чемпион мира в классе OK (1977).
  (1850—1929) — американский политик, член Палаты представителей от штата Виргиния (1889—1893).
  — британский музыкальный журналист, главный редактор журнала Record Collector (с 2017).
  (род. 1992) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Австралийской футбольной лиги «Брисбен Лайонс».
 Лестер, Ричард (род. 1932) — англо-американский режиссёр.
  (род. 1949) — британский гребец, серебряный медалист летних Олимпийских игр в восьмёрках (1976).
  (род. 1988) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Каролина Пантерз».
  — британский игрок в регбилиг, финалист Чемпионата Англии (1977).
  (род. 1959) — американский баскетболист, чемпион НБА в составе клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» (1985).
  (род. 1959) — игрок в австралийский футбол, финалист Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Хоторн» (1984, 1985).
  (1837—1906) — американский политик, член Палаты представителей от штата Джорджия (1889—1906).
  (род. 1975) — новозеландский игрок в регбилиг в составе клуба Суперлиги «Уиган Уорриорз», брат Аарона Лестера.
 Лестер, Терри (1950—2003) — американский актёр.
 Лестер, Тим (1968—2021) — игрок в американский футбол.
  (1935—2010) — американский предприниматель, владелец и генеральный директор (с 1976) компании-ритейлера товаров для дома Williams-Sonoma.
 Лестер, Фил (род. 1987) — британский ютубер, влоггер и радиоведущий на BBC Radio 1.
  (1926—1945) — американский военный врач, обладатель Медали Почёта за участие в битве за Окинаву (посмертно).
  (1870 — после 1900) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Смолл Хит».
  (1896—1918) — британский солдат, участник Первой мировой войны, кавалер Креста Виктории (посмертно).
 Лестер, Шон (1888—1959) — ирландский дипломат, последний генеральный секретарь Лиги Наций (1940—1946).
 Лестер, Эдриан (род. 1968) — английский актёр.
  (род. 1952) — австралийская детская писательница и иллюстратор, лауреат премии «Детская книга года» в категориях начинающих читателей (1983) и не умеющих читать (2019), иллюстрированной (2005) и информационной (2012) книги.
  — британский кино- и телережиссёр.
  (1936—2020) — британский юрист и политик, член Палаты лордов (1993—2018).
  (1871—1940) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Оклахома (1931—1932).

Населённые пункты 
 Лестер — город в Великобритании.
 Замок Лестер — замок, построенный в Лестере в 1060-е годы
 Лестер — город в Айове, США.
 Лестер — город в Алабаме, США.
 Лестер — город в Западной Виргинии, США.

Другое 
 Лестер — персонаж игр серии Gothic.
 Лестер Крест — персонаж из игры Grand Theft Auto V.
 Лестер Пирсон Авард — название «Тед Линдсей Эворд» с 1970 по 2010 год.
 «Лестер Сити» — английский футбольный клуб.
 Граф Лестер — титул дворянства Англии и Великобритании.
 USS Lester (DE-1022) — эскортный миноносец ВМС США типа «Дили»